Mistrzostwa Szwecji w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano w dniach 19–22 sierpnia w Falun.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Biegi przełajowe 
Mistrzostwa Szwecji w przełajach rozegrano 24 i 25 kwietnia w Brämhult. Oprócz rywalizacji seniorów rozegrano mistrzostwa kraju w kategoriach młodzieżowców oraz juniorów.

Mężczyźni

Kobiety

Chód 
Mistrzostwa Szwecji w chodzie sportowym rozegrano 6 i 8 sierpnia w Borås.

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Szwecji w wielobojach rozegrano 4 i 5 września w Huddinge.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010 w Szwecji
2010
Sport w Falun